2 cieki w Polsce:
 Masłówka – rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Orli
 Masłówka – struga, dopływ Narwi

Inne:
 Masłówka – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Masłów